Alby – una città della Svezia, situata sull'isola di Öland
 Alby – stazione della metropolitana di Stoccolma
 Alby – area urbana svedese
 Alby-sur-Chéran – città della Francia, nell'omonimo cantone
 Héry-sur-Alby – città della Francia
 Alby – antica grafia di Albi, città della Francia